2. Feldhockey-Bundesliga 2014/15 steht für:

 2. Feldhockey-Bundesliga 2014/15 (Damen)
 2. Feldhockey-Bundesliga 2014/15 (Herren)